Counting Other Peoples Money, также известный как Copium — пятый студийный альбом американского рэпера Keak da Sneak. Он был выпущен 23 сентября 2003 года на лейбле Moe Doe Entertainment. Продюсерами на альбоме выступили E-A-Ski и CMT, Rick Rock, DJ Epik и D-Dre. Альбом занял 87-е место в чарте Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums, 37-е место в чарте Top Heatseekers и 38-е место в чарте Top Independent Albums. Треки «T-Shirt, Blue Jeans, & Nike's» и «Know What I'm Talkin Bout» стали хитами для хип-хоп сцены Области залива Сан-Франциско начала 2000-х. Первый из них является синглом, и на него был выпущен музыкальный клип.

Список композиций 

 «Intro» — 0:50
 «T-Shirt, Blue Jeans, & Nike's» (при участии E-40) — 3:24
 «Hi Volume» — 3:58
 «Know What I'm Talkin Bout» — 4:07
 «Rappin My New Twist» — 4:45
 «Copium» — 3:48
 «Hi Speed Specialist» — 3:45
 «Freakalistic» (при участии Rankin' Scroo) — 3:45
 «Set Up Shop» (при участии Big Scoot, Bra-Hef и Whoday) — 3:44
 «What It Do» — 3:40
 «I Don't Wanna Go» (при участии Ike Dolla)  — 3:43
 «Raw» — 3:26
 «Love da Kids» — 3:52
 «Still Can't Get Enough» — 3:43
 «That Be Me» (при участии Bra-Hef и Whoday) — 3:40
 «Think You Real» — 3:25
 «To Wicked» — 4:10

Примечания 

Альбомы 2003 года
Альбомы Keak da Sneak
Альбомы, спродюсированные Rick Rock
Гангста-рэп-альбомы США